Nère ist der Name folgender Flüsse in Frankreich:
 Nère (Hure), Nebenfluss der Hure
 Nère (Louge), Nebenfluss der Louge
 Nère (Sauldre), Nebenfluss der Sauldre

Siehe auch 
 Néré